Babos é um sobrenome húngaro. Entre as pessoas notáveis com o sobrenome estão:

Adam Babos (nascido em 1992), ginasta artística húngara
Ágnes Babos, jogador de handebol húngaro
Gábor Babos, jogador de futebol húngaro
Margit Babos (1931-2009), micologista húngaro
Tímea Babos, tenista húngaro

Ver também 
Babo
Baboo